Holda bezeichnet:
 (872) Holda, einen Asteroiden, der 1917 entdeckt wurde
 Holda (Suceava), einen Ort im Kreis Suceava, Rumänien
 einen weiblichen Vornamen